Diem peut faire référence à : 
 Ngo Dinh Diem (1901-1963) homme politique vietnamien, mandarin et ancien président de la république du Vietnam ;
 Arno Diem (1988 -), chanteur français ;
 David Diem (1978 -), chanteur français ;
 Hans Diem, homme politique suisse ;
 Diem, petite rivière néerlandaise de la Hollande-Septentrionale ;
 Diem, projet de cryptomonnaie et de monnaie virtuelle initié par Facebook ;
 Mouvement pour la démocratie en Europe : DiEM25, un mouvement politique pan-européen.

Diem signifie aussi jour en latin. On le retrouve donc dans certaines expressions latines :
 Carpe diem, signifiant « Profite du jour présent »
 Per diem, signifiant par jour mais désignant souvent en France une indemnité journalière lors de déplacement à l'étranger ;
 De die in diem, signifiant de « jour en jour ».

Voir aussi
 Plaquettes DIEM, pour la mesure des retombées atmosphériques sèches 
 Carpe Diem, groupe de rock français
 Karpe Diem, groupe de rap norvégien

Homonymie de patronyme